V 1. české hokejové lize se zatím představilo  42 klubů (sezona 2019/2020). V extralize se zatím představilo pouze 24 klubů.

 Nejvíce sezon v 1. hokejové lize odehrál tým SK Horácká Slavia Třebíč a to celkem 26 sezón, o jednu sezónu méně má odehrán klub HC Slovan Ústí nad Labem.

Poznámky 

1. česká hokejová liga